Schoko steht für:
 Kurzversion von Schokolade
 Spitzname von Walter Schachner (* 1957, österreichischer ehemaliger Fußballspieler)

Siehe auch:
 Shoko
 Schokobanane